Osoby o tym nazwisku:
 Teresa Aniela Steckiewicz − działaczka opozycyjna
 Wiktor Steckiewicz − polski wojskowy i funkcjonariusz radziecki służb specjalnych
 Włodzimierz Sackiewicz-Steckiewicz − działacz opozycji